— город в Японии, расположенный в северо-восточной части префектуры Акита. Основан 1 мая 1972 года путём слияния посёлков Ханава, Товада, Одзаридзава и села Хатимантай уезда Кадзуно. Город специализируется на скотоводстве и культивации яблок.

Города-побратимы 
  Шопрон, Венгрия (1995) 
  Лянчжоу, Китай (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Акита